«Приговорённый» — советская криминальная драма, снятая режиссёром Аркадием Кордоном.

Сюжет 
Отслужив в Афганистане, Павел Завьялов (Александр Марин) устраивается водителем автомобиля МАЗ-5335 на Колыму, где работал его сослуживец Алексей (Владимир Зайцев) на автомобиле Magirus-Deutz 232 D 19 (290 D 26), с напарником — бывшим уголовником Семёном (Алексей Золотницкий), с которым у Павла в первый день знакомства складываются неприятельские отношения. Однажды шофёрам предлагают подвезти попутчицу-девушку Зою (Татьяна Яковенко) в ближайшее село Ясное. Зоя соглашается ехать с Павлом, который ей больше симпатизирует благодаря своей скромности. Но Алексей и Семён сначала соблазняют Павла срезать путь, заманив его практически на бездорожье, а затем и вовсе предлагают Зое ехать с ними. В результате Павел отстаёт, а приехав в заброшенный посёлок, где остановились его коллеги, обнаруживает плачущую Зою, которую Алексей и Семён изнасиловали. Павел, испытывавший дружеские чувства к Зое, решает отомстить ребятам за их выходку, угрожая дать делу т. н. «законный ход». Сначала ребята лишь смеются над ним, но потом, почувствовав опасность для себя, разъярённый Семён провоцирует Павла на грубое нарушение правил дорожного движения — выезд на встречную полосу — с целью подстроить автокатастрофу, чтобы убить Павла и Зою. В результате случившегося Семён погибает сам, Алексей ранен, а Павел получает 9-летний срок по ложному обвинению. Спустя 7 лет Павел совершает побег из места лишения свободы и на той самой заброшенной трассе встречает сильно изменившегося Алексея, работающего на самосвале Tatra T815S1 и благоустроившего трассу для себя. Павел, всеми правдами и неправдами, заставляет раскаяться бывшего друга, но Алексей пытается скрыться от него и погибает в результате несчастного случая. Павел использует самосвал Алексея, чтобы добраться до места, где живёт Зоя. Встретив Зою на туристическом теплоходе, Павел вынуждает её раскаяться. Зоя признаётся, что оклеветала Павла из-за страха за себя и своих близких и что Алексей шантажировал её. В итоге Павел решает явиться с повинной. Но по пути он заходит в автопарк, где раньше работал, и сталкивается с милиционером, который пытается его задержать. Вместо того, чтобы сдаться, Павел убегает, но его догоняет пуля из милицейского пистолета.

В ролях 
Александр Марин — Павел Васильевич Завьялов
 Татьяна Яковенко — Зоя Павловна Гарышева-Деева
 Владимир Зайцев — Алексей Степанович Бахметьев, водитель, сослуживец Павла
 Алексей Золотницкий — Сёма Моргун, водитель, напарник Алексея, бывший уголовник

Съёмочная группа 
Сценарий: Геннадий БокаревРежиссёр: Аркадий КордонОператор: Роман ВеселерХудожник: Валентин ПоляковКомпозитор: Исаак ШварцДирижёр: Эмин ХачатурянСтихи: Юз АлешковскийАвтор и исполнитель песни: Александр ДольскийМонтажёр: Людмила ФейгиноваМузыкальный редактор: Арсений ЛаписовДиректора картины: Лазарь Милькис, Виталий Васильченко

Ссылки 
 «Приговорённый» на сайте Кинопоиск

Фильмы СССР 1989 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Аркадия Кордона
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о водителях
Фильмы о заключённых